Der FK Banga ist ein litauischer Fußballverein aus Gargždai. Der junge Verein spielt derzeit in der A lyga.

Vereinsgeschichte 
Der Verein erhielt 2009 die Spielberechtigung für die höchste litauische Spielklasse, nachdem der FBK Kaunas sowie Atlantas Klaipėda auf eine Ligateilnahme verzichteten. Schon von 1994 bis 2000 war der FK Banga in der A Lyga vertreten.

Erfolge 
 Litauischer Pokalfinalist (3): 2011, 2014, 2019.

Platzierungen (seit 2004)

Spieler 
  Andrius Jokšas (1995–1996)
  Gajus Kulbis (2010–2012, 2013–20xx)

Trainer 
  Valdas Ivanauskas (2008–2009)
  Arminas Narbekovas (2010–2013)
  Mindaugas Čepas, (2013)
  Maksim Tischtschenko (2014)
  Vaidas Žutautas (2015–2016)
  Tomas Tamošauskas (bis 2017 – 3. Juni 2021)
  David Afonso, (bis Juni 2021)

Trikot 
 Heim

 Auswärts

Die erste Mannschaft 
Seit 2023

Stand: 18. Februar 2023

|-----
! colspan="9" style="background:#B0D3FB; text-align:left;"|
|----- style="background:#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" style="background:#B0D3FB; text-align:left;"|
|----- style="background:#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" style="background:#B0D3FB; text-align:left;"|
|----- style="background:#DFEDFD"

Weblinks 
 Vereinswebsite (litauisch / englisch)
 Globalsportsarchive

Einzelnachweise 

Banga
Banga
FK Banga
Organisation (Rajongemeinde Klaipėda)
Sport (Rajongemeinde Klaipėda)